

Patronyme
 Lita Roza,  une chanteuse anglaise. 
 Luiz Alfredo Garcia-Roza, un écrivain brésilien.

Toponyme
 Roza, une commune urbaine de l'oblast de Tcheliabinsk, en Russie.

Culture
 , le titre de la version en anglais de la comédie musicale Madame Rosa de Gilbert Bécaud, une adaptation du roman La Vie devant soi de Romain Gary.

Voir aussi